Зиньо Гано (; родился 13 октября 1993 года в Сент-Катьелин-Вавер, Бельгия) — бельгийский футболист, нападающий клуба «Зюлте Варегем» и сборной Гвинеи-Бисау.

Отец Зиньо из Гвинея-Бисау, а мать бельгийка.

Клубная карьера 
Гано — воспитанник клуба «Брюгге». В 2011 году он был включён в заявку основной команды. В 2013 году для получения игровой практики Зиньо на правах аренды перешёл в «Ломмел Юнайтед». 31 августа в матче против «Серена» он дебютировал во Втором дивизионе Бельгии. В этом же поединке Гано забил свой первый гол за «Ломмел Юнайтед». Летом 2014 года Зиньо вновь был отдан в аренду, его новой командой стал «Мускрон-Перювельз». 27 июля в матче против «Андерлехта» он дебютировал в Жюпиле лиге. 4 апреля 2015 года в поединке против «Вестерло» Гано сделал хет-трик, забив свои первые голы за «Мускрон-Перювельз».

Летом 2015 года Зиньо покинул «Брюгге» и подписал контракт с клубом «Васланд-Беверен». 26 июля в матче против «Андерлехта» он дебютировал за новую команду. 1 августа в поединке против «Кортрейка» Гано забил свой первый гол за «Васланд-Беверен».

Летом 2017 года Зиньо перешёл в «Остенде». В матче против «Эйпена» он дебютировал за новую команду. 27 августа в поединке против «Антверпена» Гано забил свой первый гол за «Остенде». Летом 2018 года Зиньо перешёл в Генк. 29 июля в матче против «Локерена» он дебютировал за новый клуб.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Бельгии
Футболисты Гвинеи-Бисау
Игроки сборной Гвинеи-Бисау по футболу
Игроки ФК «Ломмел»
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»
Игроки ФК «Васланд-Беверен»
Игроки ФК «Остенде»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»